Dianbu (kinesiska: 店埠, 肥东县) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 17 kilometer öster om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Dianbu är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Hefei,  km väster om Dianbu. Trakten runt Dianbu består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Anhui
WP:Projekt Kina